Judd může být:

křestní jméno
 Judd Trump (* 1989) – britský profesionální hráč snookeru
 Judd Vinet (* 1980) – kanadský programátor
 Judd Hirsch (* 1935) – americký herec

příjmení
 Ashley Juddová (* 1968) – americká herečka a politická aktivistka
 Donald Judd (1928–1994) – americký sochař a malíř
 Max Judd (1851–1906) – americký politik a šachový mistr